San Antonio de Irapa peut désigner :

Toponymes

San Antonio de Irapa : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Mariño dans l'État de Sucre ;
 San Antonio de Irapa : capitale de la paroisse civile de San Antonio de Irapa de la municipalité de Mariño dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme